Endler, um sobrenome, significa "Filho de Endel (diminutivo de "Andreas")":

  (1930, Düsseldorf  2009, Berlim), um escritor, ensaísta, autor da prosa, e poeta lírico alemão
  (1893, Rostock  1957, Oldenburg), um historiador e arquivista alemão
  (* 1979, Laupheim), um jogador de futebol alemão
 (Claudia) Christiane Endler (Mutinelli) (* 1991, Santiago), uma futebolista chilena
  (1860, Hanôver  1932, Köln), um arquiteto alemão
  (1937, Viena  2002, Viena), um crítico de música, e escritor sobre a cultura austríaco
  (1763, Lüben ()  1822, Breslau), um gravador de Silésia
  (1694, Olbernhau  1762, Darmstadt), um compositor alemão
  (* ?), um etólogo e biólogo evolucionário
 Siegfried Endler (* 1915), um comandante de U-Boot que serviu na Kriegsmarine durante a Segunda Guerra Mundial

Sobrenomes da língua alemã